Nicaenum (lat.) kann sich auf folgende Begriffe beziehen:

 Erstes Konzil von Nicäa, das erste ökumenische Konzil in Nikaia (325)
 Bekenntnis von Nicäa, das auf diesem Konzil verabschiedete Glaubensbekenntnis